Wiens ist ein deutscher Familienname, der unter Russlandmennoniten weitverbreitet ist. Folgende Personen tragen diesen Namen:

 Dallas Wiens (* 1985), US-amerikanischer Gesichtstransplantierter
 Edith Wiens (* 1950), kanadische Sängerin (Sopran)
 Erich Wiens (1883–1940), deutscher Journalist
 Hansi Wiens (* 1968), deutscher Squashspieler und -trainer

 Maja Wiens (* 1952), deutsche Schriftstellerin
 Paul Wiens (1922–1982), deutscher Schriftsteller und Übersetzer
 Peter Wiens (* 1967), russlanddeutscher Plautdietsch-Aktivist
 Wolfgang Wiens (1941–2012), deutscher Theaterregisseur und Dramaturg

Sonstiges:
 Wiens Peak, Berg im Queen Elizabeth Land, Antarktika

Siehe auch:
 Wienes
 Wins